Ивангород — многозначный термин.

Название населённых пунктов

Казахстан 
 Иван-город — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.

Польша 
 Ивангород — название города Демблин с 1840 по 1915 год.

Россия 
 Ивангород — город в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Ивангород —  деревня в Давлекановском районе Башкортостана.

Украина
 Ивангород — село в Запорожском районе Запорожской области.
 Ивангород — село в Александровском районе Кировоградской области.
 Ивангород — село в Христиновском районе Черкасской области.
 Ивангород — село в Ичнянском районе Черниговской области.

Прочее
 Ивангород — железнодорожный (ЖДПП) и автомобильный (МАПП) таможенные и пограничные посты — погранпереходы в Кингисеппском районе Ленинградской области на границе с Эстонией.